La Prva slovenska nogometna liga 1991-1992 è stata la prima edizione della massima serie del campionato di calcio sloveno disputata tra il 18 agosto 1991 e il 21 giugno 1992 e conclusa con la vittoria del SCT Olimpia Lubiana, al suo primo titolo.

Fu il primo campionato nazionale sloveno di calcio dopo la dissoluzione della Jugoslavia, da subito integrato nella confederazione della UEFA.

Capocannoniere del torneo fu Zoran Ubavič (Olimpia Lubiana), con 29 reti.

Formula 
Con l'indipendenza del paese dalla Jugoslavia venne fondata la Federcalcio slovena che organizzò il campionato. Dato che la secessione del paese fu, a differenza della Croazia, sostanzialmente pacifica, il campionato sloveno fu l’unico tra quelli ex jugoslavi ad essere subito integrato nelle coppe europee.

Le squadre partecipanti erano 20, ovvero le 16 che avevano conquistato il diritto ad iscriversi nella eventuale Slovenska republiška liga 1991-1992, più le quattro squadre slovene iscritte nella Treća liga Ovest 1991-1992 (Izola, Maribor,  e Rudar Velenje).
La migliore squadra slovena, l', era intenzionata a partecipare al campionato jugoslavo 1991-1992 e si apprestava ad andare a Belgrado per sfidare il  nella prima giornata. Ma la pressione politica ha costretto i bianco-verdi ad iscriversi al campionato sloveno, divenendo la 21ª squadra partecipante.

Le 21 squadre partecipanti disputarono un turno di andata e ritorno per un totale di 40 partite.

Per consentire una diminuzione del numero di club nella stagione successiva le squadre retrocesse furono cinque a fronte di due promozioni dalla 2.SNL.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono tre: i campioni alla UEFA Champions League 1992-1993, la seconda classificata alla Coppa UEFA 1992-1993 e la squadra vincitrice della coppa nazionale alla Coppa delle Coppe 1992-1993.

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Campione di Slovenia e qualificato alla UEFA Champions League 1992-1993.
      Qualificato alla Coppa UEFA 1992-1993.
      Qualificato alla Coppa delle Coppe 1992-1993.
      Retrocessi in 2. SNL 1992-1993.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 2. SNL 1991-1992
 Coppa di Slovenia 1991-1992

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Slovenia
Slovenia
Prva slovenska nogometna liga